L'ortocrisotilo è un politipo del crisotilo quindi è considerato una sua varietà.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Collegamenti esterni 

Fillosilicati
Varietà di minerali